Lewandowski je příjmení více osob:

 Eduard Lewandowski (* 1980) – německý lední hokejista
 Janusz Lewandowski (* 1951) – polský ekonom a politik
 Konrad T. Lewandowski (* 1966) – polský spisovatel
 Louis Lewandowski (1821–1894) – německý hudební skladatel
 Marcin Lewandowski (* 1987) – polský atlet
 Mariusz Lewandowski (* 1979) – polský fotbalista
 Robert Lewandowski (* 1988) – polský fotbalista

Externí odkazy